Das Mutua Madrileña Madrid Open 2010 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Madrid. Es war als Turnier der Premier-Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 7. bis zum 16. Mai 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Aravane Rezai und Venus Williams, das Rezai in zwei Sätzen mit 6:2, 7:5 gewann. Im Doppel gewann die Paarung Serena Williams / Venus Williams in zwei Sätzen gegen Gisela Dulko / Flavia Pennetta ebenfalls mit 6:2, 7:5.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Madrid